Денис Борисович Борисенко  —  защитник ХК «Кузбасс» (Кемерово) (хоккей с мячом). мастер спорта России.

Биография 

Воспитанник новосибирской школы русского хоккея. 
Первый тренер – Александр Фёдорович Майорин.

В кубке Мира принимал участие в 5 турнирах (2009-2012, 2014) - 18 игр, 1 мяч, 0 передач. 
В кубке Чемпионов принимал участие в 2 турнирах (2013, 2015) - 8 игр, 0 мячей, 0 передач.

1-ый мяч забил в 4 игре 7 декабря 2004 года, в домашнем матче с командой БСК (4:1), на 87 минуте. 
50-ый мяч забил в 402 игре 10 января 2021 года, в выездной игре с командой Енисей (5:10), на 89 минуте.

Достижения 

 Серебряный призёр чемпионата России (1): 2009. 
 Бронзовый призёр чемпионата России (3): 2008, 2010, 2022. 
 Обладатель Кубка России (1): 2007. 
 Серебряный призер юниорского первенства мира (1): 2006.

Статистика выступлений в чемпионатах и Кубках России

На начало сезона 2022/2023 забивал мячи в ворота 16 / 7 команд 

  Чемпионат России                  Кубок России
  1.Байкал-Энергия      = 7  мячей  1-3.Волга             = 2
  2-3.СКА-Нефтяник      = 6         1-3.СКА-Нефтяник      = 2
  2-3.Старт             = 6         1-3.Уральский трубник = 2
  4-5.Динамо М          = 5         4-7.Металлург Бр      = 1
  4-5.Сибсельмаш        = 5         4-7.СКА-Свердловск    = 1
  6-8.Уральский трубник = 4         4-7.Енисей            = 1
  6-8.Строитель         = 4         4-7.Байкал-Энергия    = 1
  6-8.Родина            = 4
  9-13.Волга            = 3
  9-13.Зоркий           = 3
  9-13.Ак Барс-Динамо   = 3
  9-13.Енисей           = 3
  9-13.Водник           = 3
 14-16.БСК              = 1
 14-16.Мурман           = 1
 14-16.Саяны            = 1

На начало сезона 2022/2023 количество мячей в играх 

 Чемпионат России

по 1 мячу забивал в 47 играх 
по 2 мяча забивал в 6 играх

Свои 59 мячей забросил в 53 играх, в 395 играх мячей не забивал.

 Кубок России

по 1 мячу забивал в 8 играх 
по 2 мяча забивал в 1 игре

Свои 10 мячей забросил в 9 играх, в 99 играх мячей не забивал.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФХМР
 Профиль на сайте Кузбасса
 Профиль на сайте bandysidan

Хоккеисты с мячом России
Игроки КХМ «Локомотив» Оренбург
Игроки КХМ «Кузбасс»
Игроки КХМ «Саяны»